

Communes de l'Ardèche 
Leurs noms sont relatifs au cours d'eau Cance coulant à proximité :

Vocance est une commune ardéchoise ;
Saint-Julien-Vocance est une commune ardéchoise, voisine de la précédente.

Voir aussi 
 Villevocance est une commune ardéchoise, située à proximité des deux précédentes.

Personne 
Julien Vocance (1878-1954), pseudonyme de Joseph Seguin, poète français.